Koopmans ist der Familienname folgender Personen:

 Aart Koopmans (1946–2007), niederländischer Unternehmer 
 Ger Koopmans (* 1962), niederländischer Politiker
 Jan Koopmans (1905–1945), niederländischer Theologe 
 Jantje Koopmans (Johannes Petrus van Eersel; 1924–2013), niederländischer Sänger
 José Koopmans (1939–2011), niederländischer Priester und Sozialreformer
 Leo Koopmans (* 1953), niederländischer Eishockeyspieler
 Marion Koopmans (* 1956), niederländische Virologin
 Rudy Koopmans (* 1948), niederländischer Boxer
 Ruud Koopmans (* 1961), niederländischer Sozialwissenschaftler
 Tjalling C. Koopmans (1910–1985), amerikanischer Ökonom und Physiker

Siehe auch:
 Koopman
 Koopmann
 Koopmans-Theorem